Notophryxus är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Georg Ossian Sars 1882. Notophryxus ingår i familjen Dajidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Gråsuggor och tånglöss
Notophryxus